Shigaraki steht für:

 Shigaraki (Shiga), Stadt in Japan, siehe Kōka
 Takamaro Shigaraki (1926–2014), japanischer Religionsphilosoph